Tanzania
Majengo – circoscrizione della regione di Arusha
Majengo – circoscrizione della regione di Dodoma
Majengo – circoscrizione della regione di Kigoma
Majengo – circoscrizione della regione del Kilimangiaro
Majengo – circoscrizione della regione di Lindi
Majengo – circoscrizione della regione di Mbeya
Majengo – circoscrizione della regione di Mtwara
Majengo – circoscrizione del distretto di Tunduru, regione del Ruvuma
Majengo – circoscrizione della regione di Shinyanga
Majengo – circoscrizione della regione di Tanga